Coliruhr ist eine Krankheit

bei Jungschweinen, siehe Coliruhr der Saug- und Absatzferkel
bei Jungrindern, siehe Coliruhr des Kalbes